Osiedle 11 Listopada w Kutnie
 Osiedle 11 Listopada w Wyszkowie

11 Listopada